Diocesi di Gran Varadino dei Latini – diocesi cattolica di rito latino
 Eparchia di Gran Varadino dei Rumeni – diocesi cattolica di rito rumeno